2 miejscowości w Polsce: 
 Olewin – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń 
 Olewin – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz